Het seizoen 2008/09 van de Franse Ligue 1 was het 71e seizoen van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie en ging van start op 9 augustus en eindigde op 30 mei.

Na zeven opeenvolgende kampioenschappen van Olympique Lyonnais (2002-2008) werd dit seizoen Girondins de Bordeaux landskampioen van Frankrijk, het was hun zesde titel.

Clubs 
De volgende twintig teams speelden in de Ligue 1 2008/09.

 Gedegradeerde teams
De drie degradanten van het seizoen 2007/08 waren RC Lens, FC Metz en RC Strasbourg.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2008/09 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2008/09 uitkwamen in de Ligue 1.

Girondins Bordeaux

Bijgaand een overzicht van de spelers van Girondins Bordeaux, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van trainer-coach Laurent Blanc voor de zesde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Prijzen

Speler van de maand
De speler van de maand is een initiatief van de spelersvakbond UNFP en mediapartners L'Équipe, Canal+ en RTL. Zij nomineren elke maand drie spelers waar het Franse publiek op mag stemmen en een winnaar uit volgt.

Individuele prijzen
Beste speler
 Yoann GourcuffTalent
 Eden Hazard
Keeper
 Hugo LlorisTrainer
 Eric Gerets

Zie ook
Coupe de la Ligue 2008/09
Coupe de France 2008/09

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2008/09